El Ministerio de Economía y Comercio de España fue un departamento ministerial con competencias en la economía y el comercio. Existió con esta denominación desde 1980 hasta 1982.

Titulares 

 (1981-1982): Juan Antonio García Díez

Historia 

El 7 de octubre de 1980 se publicó en el Boletín Oficial del Estado un real decreto que fusionó el Ministerio de Economía y el Ministerio de Comercio y Turismo para formar el Ministerio de Economía y Comercio.

Referencias 

Economía y Comercio